WIEM
 WIEM – encyklopedia internetowa
 Grupa WIEM – zespół muzyczny

 Wiem
 Wiem – album muzyczny Marka Richtera z wierszami K. C. Buszmana, wyd Soliton, 2012

Przypisy